Едличе:

 Едличе — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Кросненский повят.
 Едличе — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кросненский повят (Подкарпатское воеводство)